Тејлор Кич (; рођен 8. априла 1981. године у Келоуни) канадски је глумац.

Филмографија 

|-
| 2006. || Џон Такер мора да умре || -{John Tucker Must Die}- || Џастин || 
|-
| 2006. || Змије у авиону || -{Snakes on a Plane}- || Кајл "Крокодил" Чо || 
|-
| 2006. || Завет ћутања || -{The Covenant}- || Пог Пари|| 
|-
| 2008. || Госпел Хил || -{Gospel Hill}- || Џоел Херод|| 
|-
| 2009. || Икс - људи Почеци: Вулверин || -{X-Men Origins: Wolverine}- || Реми Лебо/Гамбит || 
|-
| 2010. || Ратни фотографи || -{The Bang Bang Club}- || Кевин Картер || 
|-
| 2012. || Џон Картер || -{John Carter}- || Џон Картер || 
|-
| 2012. || Бојни брод || -{Battleship}- || Алекс Хупер || 
|-
| 2012. || Дивљаци || -{Savages}- || Чон || 
|-
| 2013. || Једини преживели || -{Lone Survivor}- || Мајкл П. Мерфи || 
|-
| 2014. || Велико завођење || -{The Grand Seduction}- || др Пол Луис || 
|-
| 2016. || Блинг || -{Bling}- || Сем || енглеска синхронизација
|-
| 2016. || Смрт и живот Џона Ф. Донована || -{The Death and Life of John F. Donovan}- || || 
|-
| 2017. || Амерички плаћеник || -{American Assassin}- || Дух (Рони) || 
|-
|- bgcolor="#e6e6fa" align="center"
|colspan=5| Улоге на телевизији
|-
| 2006. || Годива || -{Godiva's}- || Колм ||1 епизода
|-
| 2006. || Кајл XY || -{Kyle XY}- || кампер||1 епизода
|-
| 2006–2011 || Најбољи тим || -{Friday Night Lights}- || Тим Ригинс ||68 епизода
|-
| 2014. || Нормално срце || -{The Normal Heart}- || Брус Најлс|| ТВ филм
|-
| 2015. || Прави детектив || -{True Detective}- || Пол Вудро|| 8 епизода
|-
|}

Извори

Спољашње везе 

 

Рођени 1981.
Канадски глумци